Donzé ist der Familienname folgender Personen:

 Numa Donzé (1885–1952), Schweizer Kunstmaler
 Walter Donzé (* 1946), Schweizer Politiker (EVP)